Cantalupo bezeichnet

Orte in Italien:
 Cantalupo Ligure, in der Provinz Alessandria (Piemont)
 Cantalupo in Sabina, in der Provinz Rieti (Latium)
 Cantalupo nel Sannio, in der Provinz Isernia (Molise)
 Cantalupo, einen Ortsteil der Stadt Alessandria (Piemont)
 Cantalupo, einen Ortsteil der Gemeinde Bevagna (Provinz Perugia, Umbrien)
 Cantalupo, einen Ortsteil der Gemeinde Cerro Maggiore (Provinz Mailand, Lombardei)
 Cantalupo, einen Ortsteil der Gemeinde Colle San Magno (Provinz Frosinone, Latium)
 Cantalupo, einen Ortsteil der Gemeinde Filottrano (Provinz Ancona, Marken)
 Cantalupo Selice, einen Ortsteil der Stadt Imola (Provinz Bologna, Emilia-Romagna)
 Cantalupo, einen Ortsteil der Stadt Imperia (Ligurien)
 Cantalupo, einen Ortsteil der Gemeinde Olgiate Comasco (Provinz Como, Lombardei)
 Cantalupo, einen Ortsteil der Gemeinde Varazze (Provinz Savona, Ligurien)
 Cantalupo Bardella,, der alte Name von Mandela (Latium)

Personen:
 Daniele Cantalupo (* 1972), italienischer Regisseur und Schauspieler
 Jim Cantalupo (1943–2004), US-amerikanischer Manager
 Roberto Cantalupo (1891–1975), italienischer Politiker und Schriftsteller
 Salvatore Cantalupo (* 1959), italienischer Schauspieler

weitere Begriffe
 die Cantaloupe-Melone wurde nach dem Ort Cantalupo in Sabina benannt

Siehe auch

 Cantalupa, Gemeinde in der Provinz Turin (Piemont)